Alberto Di Bernardo – rugbista a 15 italo-argentino
 Giuliano Di Bernardo – filosofo e massone italiano
 Giovanni di Bernardo Rucellai – scrittore italiano

Pagine correlate 

Bernardo (disambigua)
De Bernardi